Usbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Wulf-Ingo Usbeck (1943–2021), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Usbek